Agra kan syfta på:
 Agra (djur) – ett släkte skalbaggar

Geografi

Grekland 
 Ágra (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou,

Indien 
 Agra, stad, Uttar Pradesh, 
  Agra (distrikt), Uttar Pradesh,

Italien 
 Agra, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Varese,

Schweiz 
 Agra, Ticino, ort,

USA 
 Agra, Kansas, ort, Phillips County, 
 Agra, Oklahoma, ort, Lincoln County,